Pawsey ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph L. Pawsey (1908–1962), australischer Physiker und Astronom
 Ken Pawsey

Pawsey steht für:
 Pawsey (Mondkrater)

Siehe auch:
 Pawsey Medal der Australian Academy of Science